Ursula Hirschi ist der Name folgender Personen:

* Ursula Hirschi (* 1952), Schweizer Künstlerin, siehe Ursula Hirsch (Künstlerin)
 Ursula Meier-Hirschi (* im 20. Jahrhundert), Schweizer Autorin